

Барселонська церковна провінція 

 Барселонська архідіоцезія
 Сант-Феліу-де-Льобрегатська діоцезія
 Тарраська діоцезія

Архієпископи 
 Хуан Хосе Омелья Омелья

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 2.050.000 || 2.065.000 || 99,3 || 1.394 || 714 || 680 || 1.470 || || 1.120 || 5.350 || 375
|-
| 1959 || 2.250.000 || 2.301.500 || 97,8 || 1.369 || 816 || 823 || 1.372 || || 2.231 || 7.642 || 357
|-
| 1970 || 3.500.000 || 3.622.257 || 96,6 || 2.093 || 1.005 || 1.088 || 1.672 || || 2.147 || 6.872 || 438
|-
| 1980 || 4.457.000 || 4.515.017 || 98,7 || 1.901 || 875 || 1.026 || 2.344 || 1 || 1.830 || 6.908 || 451
|-
| 1990 || 3.859.000 || 4.261.214 || 90,6 || 1.761 || 823 || 938 || 2.191 || 36 || 1.556 || 5.547 || 453
|-
| 1999 || 4.303.467 || 4.678.945 || 92,0 || 1.464 || 745 || 719 || 2.939 || 50 || 1.181 || 4.755 || 455
|-
| 2000 || 4.303.467 || 4.678.945 || 92,0 || 1.466 || 742 || 724 || 2.935 || 50 || 1.188 || 4.609 || 454
|-
| 2001 || 4.303.467 || 4.678.945 || 92,0 || 1.455 || 735 || 720 || 2.957 || 50 || 1.211 || 4.630 || 453
|-
| 2002 || 4.303.467 || 4.678.945 || 92,0 || 1.440 || 742 || 698 || 2.988 || 50 || 1.198 || 4.143 || 453
|-
| 2003 || 3.956.616 || 4.301.346 || 92,0 || 1.512 || 735 || 777 || 2.616 || 55 || 1.222 || 3.508 || 453
|-
| 2004 || 3.956.616 || 4.301.346 || 92,0 || 1.410 || 737 || 673 || 2.806 || 56 || 1.159 || 4.085 || 454
|-
| 2006 || 2.302.177 || 2.606.362 || 88,3 || 1.036 || 489 || 547 || 2.222 || 37 || 869 || 3.012 || 212
|-
| 2013 || 2.119.915 || 2.661.538 || 79,6 || 862 || 414 || 448 || 2.459 || 40 || 695 || 2.584 || 214
|-
| 2015 || 2.106.260 || 2.644.172 || 79,7 || 821 || 398 || 423 || 2.565 || 47 || 603 || 2.370 || 214
|-
| 2016 || 2.105.820 || 2.643.620 || 79,7 || 813 || 389 || 424 || 2.590 || 45 || 597 || 2.299 || 215
|}

Посилання